Leśna Turnia – wapienna skała wspinaczkowa we wsi Jerzmanowice w woj. krakowskim (w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej)
 Leśna Turnia – wapienna skała wspinaczkowa we wsi Rzędkowice w woj. śląskim (na Wyżynie Częstochowskiej)